Ангели́на Эба́уэр (; ) – казахстанская кёрлингистка.

Мастер спорта Республики Казахстан по кёрлингу.

Член Национальной сборной Республики Казахстан по кёрлингу.

Участница многочисленных международных соревнований по кёрлингу.

Обладатель бронзовой медали Тихоокеанско-азиатского чемпионата.

Член книги «Надежды Казахстана».

Достижения 
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Состав сборной Казахстана по кёрлингу | Спортивные новости Казахстана и мировые новости спорта
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Казахстана